Geldorp ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Castritius Geldorp (eigentlich Hendrik van Casteren; 1522–1585), Humanist und Calvinist
 Georg Geldorp († 1665), Porträtmaler des Goldenen Zeitalters und Kunsthändler
 Gortzius Geldorp (auch: Gualdrop Gortzius; 1553–1616), Porträt- und Historienmaler flämischer Herkunft